Labudde ist der Familienname von:

 Dirk Labudde (* 1966), deutscher Bioinformatiker, Forensiker und Hochschullehrer
 Peter Labudde (* 1952), Schweizer Physikdidaktiker und Sachbuchautor